Fíalo es el nombre de dos personajes de la mitología griega:

Fíalo, una joven arcadia seducida por Heracles en el monte Ostracina y con el que tuvo un hijo llamado Ecmágoras.
Fíalo, un rey de Arcadia hijo y sucesor de Bucolión. Se quiso atribuir la fundación de la ciudad de Figalia (que en realidad había fundada Fígalo), cambiándole su nombre por Fialia. Fue sucedido por su hijo Simó.